Jacobi est un patronyme d'origine allemande qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Johann Conrad Jacobi (1709-1786), homme politique ;
 Stephan Ludwig Jacobi (1711-1784), inventeur allemand de la fécondation artificielle des poissons ;
 Johann Friedrich Jacobi (1712-1791), théologien allemand ; 
 Johann Georg Jacobi (1740-1814), poète allemand ;
 Friedrich Heinrich Jacobi (1743-1819), philosophe, frère de Johann Georg Jacobi ;
 Johann Friedrich Jacobi (1765-1831), politicien allemand - français, fils de Friedrich Heinrich Jacobi ;
 Adolf Edward Jacobi (1796-1865), philologue, mythologue allemand ;
 Louis Jacobi (1797-1871), médecin français ;
 Moritz von Jacobi (1801-1874), ingénieur et physicien allemand naturalisé russe, inventeur de la galvanoplastie et du moteur électrique, frère de Carl Gustav Jacob Jacobi ;
 Carl Gustav Jakob Jacobi (1804-1851), mathématicien allemand, frère de Moritz von Jacobi ;
 Otto Reinhold Jacobi (1812-1901), peintre germano-canadien ;
 Abraham Jacobi (1830-1919), médecin américain d'origine allemande ;
  (1834-1902), peintre russe, frère de Pavel Jacobi ;
  (1834-1917), ingénieur et industriel minier allemand ;
 Alexandra Jacobi (1841-1918), écrivaine, journaliste, traductrice et éditrice et féministe russe ;
  (1842-1913), révolutionnaire, ethnographe et physicien russe, frère de Valery Jacobi ;
 Hermann Jacobi (1850-1937), indianiste allemand ;
 Albano von Jacobi (1854-1919), général allemand ;
 Arnold Jacobi (1870-1948), biologiste allemand ;
 Jacques Jacobi (1877-1957), peintre, dessinateur et professeur ;
 Victor Jacobi (1883-1921), compositeur d'opérettes ;
 Jolande Jacobi (1890-1973), psychologue jungienne suisse  ;
 Frederick Jacobi (1891-1952), compositeur et enseignant américain ;
 Roland Jacobi (1893-1951), champion du monde de tennis de table ;
 Lotte Jacobi (1896-1990), photographe américaine d'origine allemande ;
 Werner Jacobi (1904-1985), physicien et inventeur allemand ;
 Lou Jacobi (1913-2009), acteur canadien ; 
  (1918-2009), spécialiste allemand des fusées, recruté dans l'Opération Paperclip; 
 Derek Jacobi (1938-), acteur britannique ; 
 Ritzi Jacobi (1941-2022), artiste textile ;
 Joe Jacobi (1969-), céiste américain ; 
 Doreen Jacobi (1974-), actrice allemande.

Concepts mathématiques 
Tous ces concepts portent le nom du mathématicien allemand Carl Gustav Jacob Jacobi ;
 Matrice jacobienne et jacobien ;
 Fonction elliptique de Jacobi ;
 Méthode de Jacobi de résolution d'équations linéaires ;
 Nombre pseudopremier d'Euler-Jacobi ;
 Relation de Jacobi ;
 Symbole de Jacobi ;
 Théorème de Jacobi ;
 Triple produit de Jacobi.

Astronomie 
 (12040) Jacobi, astéroïde de la ceinture principale, découvert le , porte le nom du mathématicien allemand Carl Gustav Jacob Jacobi ;
 Le cratère lunaire  porte aussi le nom du mathématicien allemand.

Physique 
 Le , ancienne unité d'intensité électrique allemande oxyhydrogène jacobienne, portait le nom du physicien allemand Moritz von Jacobi (unité remplacée par l'ampère).
 Le Théorème de Jacobi (ou Théorème de puissance maximale), en génie électrique, porte le nom du physicien allemand Moritz von Jacobi ;

Autres 
 , hôpital municipal de New York, géré par le  ;
 Jacobi,  ;
 , ancienne mine de charbon à Oberhausen-Osterfeld (Rhénanie-du-Nord-Westphalie, Allemagne), porte le nom de l'ingénieur et industriel minier Hugo Jacobi.

Références

Voir aussi

Liens externes 
 
Patronyme juif